Фарфоровые мануфактуры специализируются на производстве фарфора и фарфоровых изделий.

Российская империя, СССР, Россия

Европейские фарфоровые мануфактуры XVIII века 
В таблице перечислены европейские фарфоровые мануфактуры XVIII века.

Производители фарфора в Европе сегодня

Производители фарфора в Германии сегодня 

 
Списки компаний